Carderera puede referirse a:

 Valentín Carderera (1796-1880), artista.
 Mariano Carderera y Potó (1815-1893), pedagogo.
 Mariano Carderera y Ponzán (1846-1916), ingeniero y arquitecto.
 Mariano Carderera Riva (1894-1936), político aragonés, alcalde de Huesca